Amphiporus canescens är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som först beskrevs av Leuckart 1849.  Amphiporus canescens ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
canescens